Retxnoie (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia
 Retxnoie (Bakhtxissarai), població de la República de Crimea, a Rússia
 Retxnoie (Sovetski), població de la República de Crimea, a Rússia
 Retxnoie (Astracan), població de la província d'Astracan, a Rússia